Vivre vite ! (titre original Deprisa, deprisa), un film de Carlos Saura sorti en 1981 ;
 Vivre, vite (titre original So Much So Fast)), un film documentaire de Steven Ascher et Jeanne Jordan sorti en 2006.
 Vivre vite, biographie romancée de James Dean, de Philippe Besson
 Vivre vite, récit de Brigitte Giraud, prix Goncourt 2022

Homonymie de titre